Музеи Кембриджа

Кембридж